Tesarik ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tesarik (1912–1943), österreichischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Richard Tesarik (* 1985), australischer Eishockeyspieler